Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Izrael posiadał ponad 70 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Jerozolima jako jedyne miasto liczyło ponad 500 tys. mieszkańców. Tel Awiw-Jafa plasuje się na drugim miejscu i razem z innymi 12 miastami liczyło od 100 do 500 tys. mieszkańców; 14 miast z ludnością 50÷100 tys.; 32 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Izraelu 
Największe miasta w Izraelu według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2011):

Alfabetyczna lista miast w Izraelu 
Lista miast w Izraelu uporządkowanych według dystryktów:

Dystrykt Północny

Dystrykt Hajfy

Dystrykt Centralny

Dystrykt Tel Awiwu

Dystrykt Jerozolimy

Dystrykt Południowy

Judea i Samaria 

Judea i Samaria nie są pod pełną administracją Izraela, lecz w większości należą do Autonomii Palestyńskiej. Jednak znajdują się tutaj osiedla i miasta pozostające pod administracją izraelską.

Zobacz też 
 geografia Izraela

Bibliografia 
 World Gazetteer 
 Informacje i zdjęcia o miastach Izraela

!
Izrael